

Персоналії 
 Чарлз Гаґґінс (1901–1997) — американський фізіолог і онколог канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицині.
 Вільям Гаґґінс (1824–1910) — англійський астроном, член Лондонського королівського товариства (1865), та його президент в 1900–1905.

Топоніми 
 Гаґґінс (3733 м) — гора у хребті Королівського товариства (Земля Вікторії, Антарктида)

Див. також 
 2635 Гаґґінс — астероїд головного поясу.